Толмачи

 Толмачи — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Толмачи — посёлок в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Толмачи — село в Лихославльском районе Тверской области.
 

Толмач

 «Толмач» — московское издательство, выпускающее словари и справочники. Действует с 2005 года .
 «Толмач» — интегрированная среда перевода (онлайн-сервис для профессиональных переводчиков): https://tolma.ch.